

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Klepacze – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Choroszcz
 Klepacze – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Drohiczyn
 Klepacze – osada wsi Lubienia w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Brody

Wsie na Białorusi 

 Klepacze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim
 Klepacze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie mokrowskim
 Klepacze – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie prużańskim, w sielsowiecie woroniłowickim
 Klepacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim
 Klepacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie słonimskim
 Klepacze – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie zelwieńskim
 Klepacze – wieś w obwodzie mińskim